Bahnert ist der Familienname folgender Personen:

 Christin Bahnert (* 1981), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen) und Dramaturgin
 Ingrid Bahnert, Ehename von Ingrid Kriegelstein (* 1938), deutsche Tischtennisspielerin